Jurij Steć – ukraiński polityk i dziennikarz, deputowany
 Stefan Steć – major Wojska Polskiego
 Tadeusz Steć – przewodnik sudecki, krajoznawca, gawędziarz, działacz społeczny, autor przewodników

Zobacz też:
 Stec